Ме́лдерис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Мелдерис, Александр (1909—1986) — латвийский ботаник, работавший в Великобритании.
 Мелдерис, Висвалдис (1915—1944) — латвийский баскетболист, чемпион Европы 1935 года.
 Мелдерис, Леонид Петрович (1912—?) — инженер завода «ВЭФ», Герой Социалистического Труда.
 Мелдерис, Эмиль (1889—1979) — советский и латвийский скульптор.
 Мелдерис, Янис Эмильевич (род. 1938) — советский и латвийский актёр.